Перник:

 Перник — город в Болгарии, административный центр Перникской области.
 Перник — община в Болгарии. Входит в состав Перникской области.